Resurrezione di Cristo – evento della vita di Gesù
Resurrezione di Cristo – dipinto del Bronzino
Resurrezione di Cristo – dipinto di Giovanni Bellini
Resurrezione di Cristo – dipinto di Giovan Battista Moroni
Resurrezione di Cristo – dipinto di Tintoretto conservato nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia
Resurrezione di Cristo – dipinto di Annibale Carracci
Resurrezione di Cristo – dipinto di Raffaello
Resurrezione di Cristo – dipinto di Pieter Paul Rubens che si trova nella Cattedrale di Nostra Signora di Anversa
Resurrezione di Cristo – dipinto di Pieter Paul Rubens che si trova nel Palazzo Pitti di Firenze
Resurrezione di Cristo – dipinto di El Greco
Resurrezione di Cristo – dipinto di Andrea Mantegna

Pagine correlate 
 Resurrezione (disambigua)